Salvador Allende ist der Name folgender Personen:

* Salvador Allende (1908–1973), chilenischer Arzt und Politiker, Präsident 1970 bis 1973

Salvador Allende steht für:

 Salvador Allende (1992), chilenische Dokumentation von Gerardo Cáceres 
 Salvador Allende (2004), internationale Dokumentation von Patricio Guzmán